Bout (verbinding), een voorwerp om een mechanische verbinding mee te maken
 een projectiel dat wordt afgeschoten door een kruisboog (zie aldaar)
 Verzorgingsplaats Den Bout
 De Bout (Sjostakovitsj), een ballet van Dmitri Sjostakovitsj
 Andere naam voor wild of delen daarvan (zoals in "konijnenbout" of "hertenbout")

Personen met de achternaam Bout 
 Jan Evertsz Bout (±1601–1671), een Nederlandse kolonist
 Marcel Bout (1962), een Nederlands technisch directeur en voetbalcoach